BUZ peut désigner :
 aéroport de Bouchehr, l'aéroport de la ville de Bouchehr, selon le code AITA des aéroports ;
 , une caractéristique du système de transport public de Brisbane.

Code IATA des aéroports